Хіромант:

 Хіромант — людина, яка займається хіромантією (ворожінням за лініями руки).
 «Хіромант» — російський телесеріал 2005 року. У 2011 році вийшло продовження.